Hochstöger ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Hochstöger (1930–2003), österreichischer Apothekerfunktionär sowie Präsident der Tiroler Apothekerkammer
 Karl Hochstöger (1901–1987), österreichischer Bezirkshauptmann von Landeck und Apotheker und SS Mitglied